Кри́стофер Хью Па́ртридж () (род. 1961) — британский религиовед, культуролог, писатель и редактор научной литературы. Ведущий специалист по популярной культуре.

Биография 

Профессор религиоведения кафедры политики, философии и религии Ланкастерского университета. Основатель и содиректор Центра изучения религии и популярной культуры.

Научные труды 

 Partridge C. H. Farmer’s Theological Interpretation of Religion. Lewiston: Edwin Mellen Press. 1998 402 p.
 Reconciliation and Religion. Partridge, C. (ed.) & Farmer, H. H. Lewiston: Edwin Mellen Press. 1998  236 p. (Texts and Studies in Religion; vol. 78)
 Fundamentalisms. Partridge, C. (ed.) Carlisle: Paternoster Press, 2001. 314 p.
 UFO religions. Partridge, C. (ed.) London: Routledge, 2003. 383 p.
 Partridge C. Sacred Chemicals: Psychedelic Drugs and Mystical Experience // Mysticisms East and West: Studies in Mystical Experience. Partridge, C. & Gabriel, T. (eds.). Milton Keynes: Paternoster Press, 2003 p. 96-131 36 p.
 Partridge C. Understanding UFO Religions and Abduction Spiritualities // UFO Religions. Partridge, C. (ed.). London: Routledge, 2003 p. 3-42 40 p.
 Mysticisms East and West: Studies in Mystical Experience Partridge, C. (ed.) & Gabriel, T. (ed.). Milton Keynes: Paternoster Press, 2003 375 p.
 Universal salvation: the debate Partridge, C. (ed.) & Parry, R. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans, 2003  291 p.
 Partridge C.  The Re-enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture Volume 1. London: T. & T. Clark International, 2004. 265 p.
 Partridge C. Alien demonology: the Christian roots of the malevolent extraterrestrial in UFO religions and abduction spiritualities // Religion. 2004 34, 3, p. 163-189 26 p.
 Partridge C. Alternative Spiritualities, New Religions and the Re-enchantment of the West // The Oxford Handbook of New Religious Movements. Lewis, J. R. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2004 p. 39-67 29 p.
 New religions: a guide Partridge, C. (ed.) Oxford: Oxford University Press, 2004. 446 p.
 Partridge, C. The Re-Enchantment of the West Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture Volume 2. T & T Clark International. 2005. 468 p.
 The World's Religions. Partridge, C. (ed.)3rd ed. ed. Oxford: LionHudson, 2005. 495 p.
 Partridge, C. The Eschatology of Heaven’s Gate // Expecting the end: millennialism in social and historical context. Newport, K. & Gribbin, C. (eds.). Waco, Tex.: Baylor University Press,  2006 p. 49-66 18 p.
 Partridge, C. The Encyclopedia of New Religions (Lion Hudson Plc, 2006)
 Partridge, C. The spiritual and the revolutionary: alternative spirituality, British free festivals, and the emergence of rave culture // Culture and Religion. 2006 7, 1, p. 41-60 20 p.
 Partridge, C. The Re-Enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture (T. & T. Clark Publishers, 2006)
 Finding and Losing Faith: Studies in Conversion Partridge, C. (ed.) & Reid, H. (ed.)Milton Keynes: Paternoster Press.  2006 208 p.
 Partridge, C. & Geaves, R. Anti-Semitism, conspiracy culture, Christianity, and Islam: the history and contemporary religious significance of the Protocols of the Learned Elders of Zion. // The Invention of Sacred Tradition.  Lewis, J. R. & Hammer, O. (eds.).  Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 75 p.
 Partridge C. King Tubby meets the upsetter at the grass roots of dub: some thoughts on the early history and influence of dub reggae // Popular Music History. 2007 2, 3, p. 309-331 22 p.
 Partridge C. Truth, Authority and Epistemological Individualism in New Age Thought // Handbook of the New Age. Kemp, D. & Lewis, J. (eds.). Leiden: E. J. Brill, 2007 p. 231-254 24 p. (Brill Handbooks in Contemporary Religion; vol. 1)
 Partridge C. The Lure of the Dark Side: Satan & Western Demonology in Popular Culture (Equinox Publishing Ltd,SW11, 2008) 
 Partridge C. The occultural significance of The Da Vinci Code // Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook.  6, 2008 p. 107-126 20 p.
 Partridge C. The End is Nigh: Failed Prophecy, Apocalypticism, and the Rationalization of Violence in New Religious Eschatologies // The Oxford Handbook of Eschatology. Walls, J. (ed.). New York: Oxford University Press, 2008 p. 191-212 22 p.
 Woodhead L., Kawanami H., Partridge C. Religions in the Modern World (revised 2nd edition): Traditions and Transformations. London and New York: Routledge. 2009 549 p.
 Partridge C.  Babylon’s Burning: Reggae, Rastafari and Millenarianism // The End All Around Us: Apocalyptic Texts and Popular Culture. Walliss, J. & Newport, K. (eds.). London: Equinox Publishing, 2009 p. 43-70 28 p.
 Partridge C. Religion and Popular Culture // Religions in the Modern World. Woodhead, L., Kawanami, H. & Partridge, C. (eds.). 2nd ed. London: Routledge, 2009. p. 489-522 34 p.
 Partridge C. Schism in Babylon: Colonialism, Afro-Christianity and Rastafari // Sacred Schisms: How Religions Divide. Lewis, J. & Lewis, S. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2009 p. 306-331 26 p.
 Partridge C.  "Dub In Babylon: The Emergence and Influence of Dub Reggae in Jamaica and Britain from King Tubby to Post-punk" London: Equinox Publishing. 2010. 256 p.
 Holy Terror: Understanding Religion and Violence in Popular Culture Partridge, C. (ed.) & Christianson, E. S. (ed.) 2010 London: Equinox Publishing. 183 p.
 Stuart, B. & Partridge, C. Case study 5: religion, youth cultures and popular music // Religion and change in modern Britain. Woodhead, L. & Catto, R. (eds.). London: Routledge, 2012 p. 265-271 7 p.
 Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought Partridge, C. (ed.)Sheffield: Phoenix Press.  2012 150 p. (Apocalypse and Popular Culture; vol. 4)
 Partridge C. Popular Music and Apocalyptic Discourse // Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought. Partridge, C. (ed.). Sheffield: Phoenix Press, 2012 p. ix-xxiii 15 p.
 Partridge C. Popular Music, Affective Space, and Meaning // Religion, Media and Culture: A Reader. Lynch, G. & Mitchell, J. (eds.). London: Routledge, 2012 p. 182-193 12 p.
 Partridge C. The Lyre of Orpheus: popular music, the sacred, and the profane. Oxford: Oxford University Press. 2013 368 p.
 Partridge C. Lost horizon: H. P. Blavatsky’s theosophical orientalism // Handbook of the theosophical current. Hammer, O. & Rothstein, M. (eds.). Leiden: Brill, 2013 p. 309-333 25 p. (Brill Handbooks on Contemporary Religion; vol. 7)
 Partridge C. Haunted culture: the persistence of belief in the paranormal // The Ashgate research companion to paranormal cultures. Jenzen, O. & Munt, S. (eds.). Farnham: Ashgate, 2013 p. 39-50 12 p.
 Partridge C. Occulture is ordinary // Contemporary esotericism. Granholm, K. & Asprem, E. (eds.). Sheffield: Equinox Publishing, 2013 p. 113-133 21 p.
 Partridge C. The Bloomsbury Companion to New Religious Movements. Chryssides, G. & Zeller, B. (eds.). London: Bloomsbury Academic, 2014 p. 207-220 14 p.
 The occult world / Partridge, C. (ed.) Abingdon: Routledge, 2015 760 p.
 Partridge C. H. Conscious sounds: encountering Jah Shaka // Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture. 2015 7, 2
 Partridge C. Channeling extraterrestrials: theosophical discourse in the space age // Handbook of spiritualism and channeling. Leiden: Brill, 2015 p. 390-417.
 Partridge C. Music and mortality: popular music and the awareness of death. London : Bloomsbury Academic, 2015. 224 p. ISBN: 9781472534514. Electronic ISBN: 9781472526809, 9781472527202.
 Partridge C. Occulture and everyday enchantment // Oxford handbook of New Religious Movements. New York: Oxford University Press, 2016. p. 315-332.
 Partridge C. Fandom, pop devotion, and the transfiguration of dead celebrities // Orte und Räume des Religiösen im 19.-21. Jahrhundert. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2016. p. 169-183. 
 Woodhead L., Partridge C., Kawanami H. Religions in the modern world: traditions and transformations. 3rd ed. London: Routledge, 2016 598 p. ISBN: 9780415858809, 9780415858816.
 Partridge C. Death, the Gothic, and popular music: some reflections on why popular music mattersH. // Temenos. 2016. 52, 1, p. 127-150.
 Partridge C., Moberg M. The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music London : Bloomsbury Academic, 2017. 440 p. ISBN: 9781474237338. Electronic ISBN: 9781474237345, 9781474237352.
 Partridge C. Reggae // The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music. London : Bloomsbury Academic, 2017. p. 251-259.
 Partridge C. Psychedelic Music // The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music. London : Bloomsbury Academic, 2017. p. 294-305.
 Partridge C. Emotion, Meaning and Popular Music // The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music. London: Bloomsbury Academic, 2017 p. 23-31.
 Partridge C. Aleister Crowley on drugs // International Journal for the Study of New Religions. 2017. 7, 2, p. 125-151. 
 Partridge C. High Culture: Drugs, Mysticism, and the Pursuit of Transcendence in the Modern World. Oxford : Oxford University Press, 2018. 472 p. ISBN: 9780190459116.
 Partridge C. Popular Music, Conspiracy Culture and the Sacred //Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion. Brill, 2018. p. 180-206.
 Partridge C. Modern Psychedelic GnosisH. // The Gnostic World. London: Routledge, 2018. p. 652-662. 
 Partridge C. A Beautiful Politics: Theodore Roszak's Romantic Radicalism and the Counterculture // Journal for the Study of Radicalism. 2018. 12, 2, p. 1-34. 
 Partridge C. Carlos Castaneda and the Construction of Non-ordinary Reality. // Altered Consciousness in the Twentieth Century. New York : Routledge, 2019. p. 185-202.

Примечания

Литература 

 Ann Gleig Review of The Re-Enchantment of the West, Volume 2: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture //  33.1 (Jan., 2007): 33–33.
 Jonathan W. Rice Review of The Re-Enchantment of the West, Volume 1: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture //  32.4 (Oct., 2006): 247–247.
 Jennifer Walters Review of The Re-Enchantment of the West Volume One: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture // TLS 5341 (8/12/2005): 29–29.
Религиоведы Великобритании
Писатели Великобритании
Культурологи Великобритании
Авторы энциклопедий и словарей